Il singolare del torneo di tennis Livingston Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Jeff Tarango 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Andre Agassi (campione)
 Slobodan Živojinović (quarti di finale)
 Paul Annacone (primo turno)
 Derrick Rostagno (secondo turno)

 Yahiya Doumbia (semifinali)
 Sammy Giammalva (quarti di finale)
 Barry Moir (primo turno)
 Matt Anger (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Livingston Open 1988